Абдрахманов Асаф Кутдусович — татарський радянський моряк, Герой Радянського Союзу.
 Берік Абдрахманов (1986) — казахський боксер, призер чемпіонату світу серед аматорів.
 Абдрахманов Гайнетдін Шайхійович — Герой Соціалістичної Праці.
 Абдрахманов Єрсаін — казахський кінорежисер.
 Абдрахманов Жексийт — Герой Соціалістичної Праці.
 Абдрахманов Ільдус Барійович — башкирський науковець, хімік-органік.
 Абдрахманов Руслан Альбертович — башкирський хокеїст, нападник.
 Абдрахманов Ханіф Хазігалійович — повний кавалер ордена Слави.
 Абдрахманов Юсуп Абдрахманович — перший голова Ради народних комісарів Киргизької АРСР.

Абдрахманова 
 Салтанат Абдрахманова — казахська борчиня вільного стилю, срібна призерка чемпіонату Азії.

Татарські прізвища